Diese Episodenliste gibt einen Überblick über alle Folgen der US-amerikanischen Fernsehserie Big Valley. Die Serie umfasst 112 Episoden in 4 Staffeln.

Übersicht

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Weblinks 
 fernsehserien.de: Episodenführer mit deutschen Ausstrahlungsdaten

Episodenliste